Аламогордо:

 Аламогордо — город на юго-западе США, административный центр округа Отеро штата Нью-Мексико. 
 Аламогордо — полигон в США, на юге штата Нью-Мексико.